Mendota kan syfta på:

 Mendota, Kalifornien
 Mendota, Minnesota